Cour d'appel peut faire référence à :

Europe 
 Cour fédérale en Allemagne ;
 Cour d'appel en Belgique ;
 Cour d'appel de Turku, la plus vieille cour d'appel de Finlande ;
 Cour d'appel en France. Voir aussi Cour administrative d'appel ;
 Liste et ressorts des cours d'appels françaises ;
 Cour d'appel d'Angleterre et du pays de Galles ;
 Cour d'appel en Italie ;
 Cour d'appel à Monaco ;
 Cour d'appel en Norvège ;
 Cour d'appel en Suède ;
 Tribunal fédéral en Suisse.

Amérique 
 Cour d'appel fédérale des États-Unis, Cour d'appel des États-Unis pour le circuit fédéral ;
  Cour d'appel au Canada :
 Cour d'appel fédérale ;
 Cour d'appel du Nouveau-Brunswick ;
 Cour d'appel de l'Ontario ;
 Cour d'appel du Québec ;

Afrique 
  Cour d'appel en Guinée 
  Cour d'appel au Cameroun ;
 Cour d'appel au Nigéria ;

Voir aussi